Нижче наведено список 118 муніципалітетів провінції Авелліно. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Авелліно